El reino o El Reino puede referirse a:

 El Reino, un periódico español editado entre 1859 y 1866.
 Riget (en España: El reino), una miniserie para televisión de 1994 del director danés Lars von Trier.
 El reino, una película española de 2018 del director Rodrigo Sorogoyen.
 El reino, una serie de televisión argentina de 2021 creada por Claudia Piñeiro y Marcelo Piñeyro.